Жольт Надь (): Надь, Жольт (род. 1957) — венгерский дирижёр и музыкальный педагог
  (род. 1968) — венгерский футболист, вратарь
  (род. 1971) — румынский политик
 Надь, Жольт (род. 1979) — венгерский футболист, нападающий